

Углова — присілок, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Углова — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія